Ла Лечугиља има више значења:

 Ла Лечугиља (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лечугиља (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лечугиља (Тапалпа), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Лечугиља (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Лечугиља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лечугиља (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Лечугиља, Игнасио Зарагоза (Тепетонго), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику